Saint-Pancrace puede referirse a: 

 Saint-Pancrace, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Pancrace, comuna francesa situada en Saboya.